Municipio de Burns puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Burns (condado de Henry, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Henry.
 Municipio de Burns (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Shiawassee.